Первенство Казахстана по футболу 1999 года — 5-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 8 клубов.

В число участников соревнований были включены все желающие команды. По 2 лучших клуба из обеих групп предварительного этапа вышли в финальный турнир.

На всех этапах соревнования проходили в Шымкенте в 1 круг. Финалистам были зачтены результаты матчей, сыгранных между ними в их предварительных группах.

Предварительный этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный турнир

Дополнительный матч за 1-е место

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 1999 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу